Dorůžka ist der Familienname folgender Personen:

 David Dorůžka (* 1980), tschechischer Jazzmusiker
 Lubomír Dorůžka (1924–2013), tschechischer Musikwissenschaftler und -kritiker